Federació Valenciana de Tennis, màxima institució reguladora del tennis al País Valencià
 Federació Valenciana de Taekwondo, màxima institució reguladora del taekwondo al País Valencià
 Fundació de Víctimes del Terrorisme, organització sense ànim de lucre espanyola per a la protecció de les víctimes del terrorisme
 Free viewpoint television, sistema de vídeo 3D que permet a l'usuari controlar el punt de vista